W Polsce
 Lisewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo 
 Lisewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń 
 Lisewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk 
 Lisewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Lisewo –  część wsi Żukowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo
 Lisewo – część wsi Konarzyny w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa
 Lisewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa 
 Lisewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino 
 Lisewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo 
 Lisewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk
 Lisewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry

 Lisewo – gmina w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim
 gmina Lisewo – dawna gmina, powiat gdański/malborski, województwo gdańskie, z siedzibą w Lisewie (do 1954)
 gmina Lisewo – dawna gmina, powiat sierpecki, województwo warszawskie, z siedzibą w Lisewie (do 1954)

 Lisewo – gromada w powiecie chełmińskim
 Lisewo – gromada w powiecie malborskim

 Lisewo – przystanek kolejowy w Lisewie Malborskim, w woj. pomorskim

Zobacz też 
 Kolonia Lisewo
 Lisewo Duże
 Lisewo Kościelne
 Lisewo Malborskie
 Lisewo Małe
 Lisewo-Parcele
 Lisewo Wąskotorowe
 Lisewo-Zamek